Под именем Елизавета Сицилийская могут подразумеваться следующие исторические лица:

 Елизавета Сицилийская (королева Венгрии) (1261–1303)
 Елизавета Сицилийская (герцогиня Баварии) (1310–1349)